Rod Barthet est un chanteur et guitariste français né en 1970 à Pontarlier.

Biographie 

Rod Barthet a 3 ans quand il assiste à son premier concert rock. À 12 ans, il écoute du punk et du hardcore et un copain lui prête une guitare électrique japonaise. Il s'enferme dans le garage, met l'ampli à fond les manettes et gâche les premières années de la retraite de sa grand-mère. À 14 ans, il crée son premier groupe, Final Blast, un groupe à tendance , et crie son indignation face à la société bourgeoise de consommation.

À 20 ans, Rod suit pendant un an les cours du CMCN, une école de musique de Nancy, et décide de devenir professionnel. Il apprend l'harmonie, le chant, la lecture et la composition. Il passe des nuits entières à  et fonde la première mouture de Rod & The Shotguns. Il fait ses premiers concerts pour le fun, suivis de bien d'autres.

En 1991, Rod a 21 ans, les trois Shotguns du moment (Rod Barthet: Guitare Chant Fabrice Bony : Batterie et Brice Pianet : Bass) sous l'impulsion de Rod Barthet s'envolent vers San Francisco et découvrent Tommy Castro, Johnny Nitro, Harvey Mandel (Canned Heat), Ron Thompson et Jim Guyett (bassiste de John Lee Hooker). Ils jamment avec tous ces nouveaux amis et font circuler dans la ville une démo du groupe qui arrive chez John Lee Hooker lui-même qui les appelle pour leur proposer de faire sa première partie (qu'ils foirent complètement à cause de la pression). Mais Rod, invité dans la maison du maître, a pu, ébloui, discuter deux heures avec . Rod reste trois mois à San Francisco et trouve quelques engagements locaux au Paradise Lounge, au Pit (sept spectateurs, mais un bon souvenir), et dans des clubs de Redwood City, en banlieue de San Francisco. Il va également jammer avec les gloires locales au Saloon et au Grant & Green et joue régulièrement avec Tommy Castro qui n'a pas encore formé sont propre groupe.

En 1993, il enregistre le  disque compact Let's Boogie à San Francisco

En 1995, il retourne avec le groupe à San Francisco pour enregistrer dans le studio Alpha & Omega le  disque compact «Rod & The Shotgun's "Mr Alligator" » (50 % français / 50 % anglais) distribué par MSI. Entre-temps il ouvre pour Roy Rogers, Joe Louis Walker, Jimmy Johnson, Bo Diddley, Wilson Pickett, Alvin Lee et Mick Taylor.

En 1998 : il sort un , Rod & The Shotgun’s « Changer l’horizon » sur le label DixieFrog. C’est à cette période qu'il croise le chemin de Boris Bergman avec lequel il compose 8 chansons de son album Rod « Au bout d’ma ligne » également sur le label DixieFrog. L’album a un ton plus rock et plus acéré et trouve enfin un accès au grand public. Les concerts commencent à s’enchainer.

En 2003 : Rod livre « Balconnet de France », donne des cours de guitares a l'acteur Michel Subor pour les besoins du Film L'intrus de Claire Denis  Rod, tourne en Europe et en Amérique du Sud.

En 2004 Concerts en Slovaquie dans le cadre de la fête de la musique. Un concert a été diffusé sur la RAI (Italie) RSR (Suisse) sur France Bleu : Drome Ardèche - Bourgogne Franche-Comté - Savoie Haute-Savoie.

En 2006 nouveau CD « Rod Barthet "Je te promets" » le  son propre nom. Dans ce nouvel album, Rod trouve sa plénitude, cela donne de vraies chansons, Cela sent la maturité et le style Rod BARTHET
En 2009 Tournée de concert promo du nouvel album "Sous une bonne Etoile"

En 2010 Nouvel album Paloma + Tournée

En 2013 Enregistrements de nouveaux titres à San Francisco pour un futur CD.

En 2014 Nouvel album « Les filles à l’écoute » BigBeat/Naïve Records. Rod Barthet & Boris Bergman sont de nouveau réunis sur cet album.

En 2015- 2017 Tournée et promotion de l'album « Les filles à l’écoute »  de Robben Ford, et Robert Cray concert Équateur

En 2018 Enregistrements de nouveaux titres pour un futur CD.

En 2020 Nouvel album CD et Vinyle  "Ascendant Johnny Cash" distribution Socadisc, superbement accueilli par la presses 4 étoiles dans Rolling Stone magazine  plus de 25 chroniques dithyrambiques 

2023 Nouvel album CD et Vinyle à "L'Ombre des Sycomores"  distribution Socadisc avec la participation de Boris Bergman et Joseph D'Anvers

Influence et style 
Rod Barthet est issu de la nouvelle scène en France, avec pour influence le Blues, le Rock, la pop, la Soul. Il joue en acoustique ou électrique, avec un, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept musiciens avec une section de cuivre.

Participation aux émissions de radio importantes 

 RTL 
 Ouï FM 
 France Inter 
 France Bleu 
 France Culture
 RFI
 Europe 1  
 Sud Radio
 Radio Suisse Romande 
 Le Blues Café Live sur Jazz Radio Blues

Dates de concerts importants 

  de John Lee Hooker à San Francisco
  de Jimmy Johnson à Vesoul
 Festival avec Bo Diddley & Wilson Picket à Auch
 Festival avec Alvin Lee & Mick Taylor à Athènes
  Popa Chubby à l’Élysée Montmartre à Paris
  de Louis Bertignac à Montbéliard
 Concert avec Tommy Castro au New Morning à Paris
 Festival des Eurockéennes à Belfort (Oasis - Alanis Morissette - Rita Mitsouko - Moby - Macy Gray)
 Concert Sentier des Halles, Sunset Sunside à Paris
 Montreux Jazz Festival off (Suisse)
 Sierre Blues Festival (Suisse)
Vully Blues (Suisse)
 Skopje festival (Macédoine)
 kulturpark Alsancak à Izmir (Turquie)
 Tournée Mexique : Merida, Zacatecas, Mexico
 Fête de la musique à Kosice (Slovaquie)
 Festival Guitare Folies : Toulouse Castelmaurou
 Festival Guitare en Scène Saint Julien en Genevois
 Concert à Riyad & Djeddah (Arabie saoudite)
 Tournée en Équateur  : Quito, Guayaquil, Cuenca et Loja.

Pays où il a déjà joué 
Açores (Portugal), Allemagne, Arabie saoudite, Espagne, Équateur, États-Unis, France, Grèce, Hongrie, Macédoine, Mexique, Slovaquie, Suisse, Turquie.

Discographie 

 1993 : Let's Boogie (CD Album) Rod & The Shotgun Blues
 1995 : Mr alligator  (CD Album) Rod & The Shotgun Blues
 1998 : Changer l'horizon  (CD Album) Rod & The Shotgun Blues
 2000 : Au bout d'ma ligne  (CD Album) Rod
 2003 : Balconnet de France  (CD Album) Rod Barthet
 2006  : Je te Promets (CD Album) Rod Barthet
 2008  : Paloma (CD Album) Rod Barthet
 2009  : Sous une bonne étoile (CD Album) Rod Barthet
 2014 : Les filles à l'écoute  (CD Album) Rod Barthet
 2019 : Ascendant Johnny Cash (CD Album)  Rod Barthet
 2020 : Ascendant Johnny Cash  (Vinyle 33T LP ) Rod Barthet

Notes et références

Liens externes 
 
 Site personnel
 Rod & The Shotgun Blues

Chanteur français du XXe siècle
Guitariste français
Naissance en 1970
Naissance à Pontarlier
Auteur-compositeur-interprète français
Chanteur français du XXIe siècle